South Africa Sevens 2000 – druga edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju South Africa Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 18–19 listopada 2000 roku na ABSA Stadium w Durbanie będąc pierwszym turniejem sezonu 2000/2001.

Informacje ogólne 
Rozegrane na ABSA Stadium zawody były pierwszym turniejem sezonu 2000/2001 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl.

W turnieju nie mogli wziąć udziału m.in. Bobby Skinstad, Marika Vunibaka, Waisale Serevi, Vilimoni Delasau i Seremaia Bai.

Faworyci nie zawiedli w rozegranej w ulewnym deszczu fazie grupowej, w finale zaś reprezentanci Nowej Zelandii pokonali Fidżyjczyków, a zawodnikiem turnieju został Karl Te Nana. Otrzymał on nagrodę finansową w wysokości dziesięciu tysięcy randów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2000/2001)
South Africa Sevens
2000 w Południowej Afryce